John Lovell est un nom qui peut faire référence à :  

 John Lovell (1810-1893), imprimeur et éditeur canadien ;  
 John Lovell (v. 1851–1913), homme d'affaires à Los Angeles, Californie ;  
 John Lovell (né en 1967), Médaillé olympique en voile américain ;  
 John Harvey Lovell (1860–1939), entomologiste dans le Maine ;  
 John Lovell (1341-1408),  Lovell.

Voir aussi